Sankta Karin kan avse:
 Sankta Karin (282–305), en egyptisk jungfru som led martyrdöden, se Katarina av Alexandria.
 Liten Karin – en känd folkvisa med som huvudperson Katarina av Alexandria.
 Sankta Karins kyrka – en kyrkobyggnad (ruin) i Visby i Visby stift, se Sankta Katarina kyrkoruin.
 S:t Karins – en stad i landskapet Egentliga Finland.
 St. Catharines – en stad i provinsen Ontario i Kanada.